Sandy Island kan syfta på:

Anguilla 

 Sandy Island (Anguilla),

Grenada 

 Sandy Island (Carriacou), 
 Sandy Island (Grenada),

Kanada
 Sandy Islands – öar i Manitoba

Madagaskar 

 Nosy Ve (ö i Madagaskar, lat -23,65, long 43,60),

Pitcairnöarna
 Sandy Island – en ö, se Oeno

Se även
 Abbott Island